Ю́рий Павле́нко:
 Павленко, Юрий Алексеевич (род. 1975) — украинский министр по делам семьи, молодёжи и спорта Украины.
 Павленко, Юрий Андреевич (род. 1947) — российский генеральный директор ОАО «МегаФон».
 Павленко, Юрий Григорьевич (род. 1938) — советский и российский физик.
 Павленко, Юрий Витальевич (1957—2012) — советский и российский философ, историк, культуролог, поэт.